Roze se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Janis A. Roze
 Ernest Roze